Тетрабромоаурат — неорганическое соединение, производное золотобромистоводородной кислоты:

 Тетрабромоаурат(III) водорода 
 Тетрабромоаурат(III) калия